Етел има више значења:
 Етел
 Етел (Мисисипи)
 Етел (Мисури)